Geografia 
 Riu Tanana, riu d'Alaska, afluent del riu Yukon
 Tanana, població d'Alaska

 Grups humans 
 Tanana. Tribu del grup na-dené